Kipf steht für:
 eine fränkische Bezeichnung für  Brötchen
 Kipf (Familienname), ein fränkischer Familienname

KIPF steht für:
 Korea Institute of Public Finance, koreanisches Finanzinstitut

Siehe auch:
 Wagenkipf

Abkürzung